Ovdje je prikazano obiteljsko stablo 4. dinastije drevnog Egipta. Krune označavaju faraone.

Četvrta dinastija drevnog Egipta
Obiteljska stabla